Echikunwoke ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Echikunwoke (* 1996), nigerianisch-US-amerikanische Hammerwerferin
 Megalyn Echikunwoke (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin